Жанна I:
 Жанна I Бургундская (1191—1205) — пфальцграфиня Бургундии с 1200 года из династии Гогенштауфенов
 Жанна I Наваррская (1271—1305) — королева Наварры и графиня Шампани с 1274 года из Шампаньского дома
 Жанна I д’Артуа (ок. 1293—1330) — графиня Артуа с 1329 года, пфальцграфиня Бургундии (Жанна II) с 1314 года из Иврейской династии
 Жанна I (графиня Оверни) (1326—1360) — графиня Оверни и Булони с 1332 года. Королева Франции (жена короля Иоанна II).